Ez a szócikk tartalmazza a 2009-es FIFA-klubvilágbajnokságon részt vevő csapatok által nevezett játékosok listáját. Minden csapatnak huszonhárom játékost kellett neveznie, akik közül három kapus kellett, hogy legyen. A nevezési határidő 2009. november 25. volt.

Súlyos sérülés esetén lehetőség van cserére (az új játékosnak is rajta kell lennie az úgynevezett előzetes listán, mely harminc labdarúgót tartalmaz), azonban a cserét legkésőbb a csapat első mérkőzésének kezdete előtt 24 órával be kell jelenteni.

Jelölések 
Az alábbi táblázatok oszlopai a következőket jelentik:
 #: A játékos mezszáma a tornán
 Név: A játékos neve, előtte pedig nemzetiségének zászlaja
 Születési idő és életkor: A játékos mikor született, a zárójelben lévő szám azt mutatja, hogy a torna kezdetekor (2009. december 9.) hány éves lesz
 Játszott: A játékos hány mérkőzésen lépett pályára a tornán, a zárójelben lévő szám azt mutatja, hogy  hányszor lépett pályára csereként
  : A játékos hány gólt lőtt a torna során
  : A játékos hány sárga lapot kapott a torna során
 : A játékost hányszor állították ki két sárga lappal
  : A játékost hányszor állították ki azonnali piros lappal

Al-Ahli (الأهلي) 

Forrás:

Atlante 

Forrás:

Auckland City 

Forrás:

Barcelona 

Forrás:

Estudiantes 

Forrás:

Phohang Steelers 

Forrás:

TP Mazembe 
Mivel az afrikai csapat három helyett, csak két kapust nevezett, ezért a huszonhárom fő helyett a keret huszonkét játékosból áll.

Forrás:

Külső hivatkozások

Jegyzetek 

FIFA-klubvilágbajnokságok
Fifaklubvilagbajnoksag